Cea ist ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche. 

Es geht zurück auf das früheres  Bistum Kea in der Ägäis, das der Kirchenprovinz Athen zugeordnet war.

Siehe auch 
 Liste der römisch-katholischen Titularbistümer

Weblinks 
 

Cea